Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chaussée – Senna Marittima
La Chaussée – Vienne